Суперкубок Ісландії з футболу 2011 — 42-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 квітня 2011 року між чемпіоном Ісландії клубом Брєйдаблік та володарем кубка Ісландії клубом Гапнарфйордур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Ісландія